Три корабля Королевского флота назывались HMS Elephant (Слон). Еще два планировались, но были переименованы до спуска на воду:

 HMS Elephant — французское торговое судно; захвачено в 1705 году; переоборудовано в блокшив в 1709 году.
 HMS Elephant — 10-пушечный военный транспорт; куплен в 1776 году; продан в 1779 году.
 HMS Elephant — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1786 году; понижен до 58-пушечного в 1818 году; отправлен на слом в 1830 году.
 HMS Minotaur — броненосец типа Minotaur; первоначально назывался Elephant, но был переименован до спуска на воду в 1863 году.
 HMS Hermes — авианосец типа Центавр; заложен в 1944 году как HMS Elephant; был переименован до спуска на воду в 1953 году; продан Индии в 1986 году, где был переименован в Viraat.